Berges je priimek več oseb:
 José Berges, španski rimskokatoliški škof	
 Michel-Albert Bergès, francoski general
 Paul-Emile-Raymond Bergès, francoski general
 Rafael Berges, španski nogometaš